Butscher ist der Familienname folgender Personen:

 Arsenius Butscher (1928–2013), deutscher Motorradrennfahrer
 Brigitte Butscher (* 1957), deutsche Fußballspielerin
 Heiko Butscher (* 1980), deutscher Fußballspieler
 Martin Butscher (1491–1551), anderer Name für Martin Butzer bzw. Martin Bucer, bedeutender Theologe der Reformation

Siehe auch:
 Butcher